Glucocerebrosídeo é um cerebrosídeo derivado de membranas celulares fagocitadas em macrófagos, nos tecidos do sistema reticuloendotelial. Ocorrem sobretudo em tecidos não neuronais. A sua acumulação anormal é caraterística da doença de Gaucher, na qual a glucocerebrosidase está ausente ou é não funcional devido a uma deficiência no cromossoma 1, herdada de forma autossômica recessiva. 

Lípidos
Carboidratos
Glucocerebrosideo